Malatesta puede referirse a:

Personajes 
La familia Malatesta, un linaje de condotieros y señores italianos.
Carlo III Malatesta de Sogliano, fue conde soberano de Sogliano, Italia, siglos XVI y XVII.
Errico Malatesta, teórico del anarquismo moderno, siglos XIX y XX.
Paolo Malatesta, político italiano, siglo XIII.
Segismundo Pandolfo Malatesta, fue señor de Rímini, Italia, siglo XV.
Roberto Malatesta, hijo de Segismundo y señor de Rímini.

Arte 
El Retrato de Sigismondo Pandolfo Malatesta, es un cuadro renacentista de Piero della Francesca.
El Templo Malatestiano, es el templo de la familia Malatesta, del arquitecto renacentista Leon Battista Alberti.